Boussouma puede designar: 
 Boussouma (departamento de Boulgou)
 Boussouma (departamento de Sanmatenga)